Niemcy:
 Wiesenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Wiesenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg